Ansjovis kan syfta på:

 Ansjovisfiskar – en familj sillartade fiskar
Ansjovis (fisk) – en art i familjen ansjovisfiskar.
Ansjovis (fiskkonserv) – en svensk, norsk (Ansjos) och finsk (Anjovis) fiskkonserv som oftast görs av skarpsill i familjen sillfiskar.